Lagerlöf kan syfta på:
 Lagerlöf (krater) – en nedslagskrater på Venus

Släkter
Lagerlöf från Värmland – den mest kända av släkterna, Selma Lagerlöfs släkt
Lagerlöf från Medelpad – till denna hör professor Henrik Lagerlöf och låtskrivaren Johan Lagerlöf
Lagerlöf från Västerbotten – till denna släkt hör sportskytten Leonard Lagerlöf

Personer med efternamnet Lagerlöf eller med varianter av detta namn
 Daniel Lind Lagerlöf (1969–2011), regissör, producent, manusförfattare
 David Lagerlöf, journalist
 Erland Lagerlöf, flera personer
 Erland Lagerlöf (professor) (1653–1713), professor
 Erland Lagerlöf (präst) (1756–1827), kyrkoherde i Arvika
 Erland Lagerlöf (översättare) (1854–1913), författare, skolman
 Erland Lagerlöf (konsthistoriker) (1928–2014)
 Hans Lagerlöf (1880–1952), filatelist
 Henrik Lagerlöf, flera personer 
 Henrik Lagerlöf (militär) (1872–1966), överste
 Henrik Lagerlöf (läkare) (1907–1999), läkare och professor
 Johan Lagerlöf (född 1971), musiker och låtskrivare
 Karl Erik Lagerlöf (född 1932), litteraturvetare, journalist och författare
 Lena Strömberg Lagerlöf (född 1975), skådespelare 
 Leonard Lagerlöf (1870–1951), sportskytt
 Magnus Lagerlöf (1864–1950), musikdirektör och kompositör
 Malin Lagerlöf (född 1968), manusförfattare och dramatiker
 Margaretha Rossholm Lagerlöf (född 1943), konstvetare, professor
 Måns Lagerlöf (född 1972), regissör och teaterchef
 Nils Lagerlöf, flera personer
 Nils Lagerlöf (präst) (1688–1769), professor, superintendent
 Nils Lagerlöf (veterinär) (1895-1970), professor 
 Petrus Lagerlöf (1648–1699), rikshistoriograf, skald
 Selma Lagerlöf, (1858–1940), författare
 Signe Lagerlöw-Sandell (1881–1970), redaktör och författare
 Thomas Lagerlöf (född 1971), fotbollsspelare och tränare

Källor
Lagerlöf, Lagerloef, Lagerlööf, släkter i Svenskt biografiskt lexikon

Svenska efternamn